Le colonel Jules Mutebusi, né en 1959 ou 1960, et mort le  à Kigali (Rwanda), est un officier rebelle Banyamulenge, membre du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), sévissant à l'est du Congo depuis 1998.

Biographie 
Mutebusi est formé par le Front patriotique rwandais (FPR), ex-rébellion rwandaise dirigée par Paul Kagame, aujourd’hui président du Rwanda et largement soutenus par le Rwanda au cours des dernières années.

Il est accusé de nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Accusé avec le général Laurent Nkundabatware de nombreuses attaques épisodiques après l'instauration en 2003 du Gouvernement de transition. Il participe à l'attaque de  de la ville congolaise de Bukavu et bat en retraite au Rwanda voisin après la défaite.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Première guerre du Congo
 Deuxième guerre du Congo
 Gouvernement de transition
 Massacres et violations graves des droits de l'homme en République démocratique du Congo entre 1994 et 2003

Liens externes 
 La guerre des Grands Lacs aura-t-elle lieu ?

Personnalité politique congolaise (RDC)
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Décès en mai 2014
Décès à Kigali